El descamisado puede referirse a:

 Los Descamisados (España), periódico anarquista de España, publicado en 1873.
 El Descamisado (España), periódico republicado de tendencia lerrouxista de Barcelona, publicado entre 1906 y 1909.
 El Descamisado (periódico anarquista), primer periódico anarquista de Argentina, publicado en 1879.
 El Descamisado (periódico peronista), periódico peronista de Argentina publicado en 1973 y 1974.